Улья — река на Дальнем Востоке России. Протекает по территории Хабаровского края (Аяно-Майский и Охотский районы). Длина реки — 325 км, площадь водосборного бассейна — 15 500 км². Впадает в Охотское море.

Река замерзает в конце октября — начале ноября и остаётся под ледяным покровом до мая. Питание снеговое и дождевое..

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.

 34 км: река без названия
 41 км: Калемкан
 48 км: Чукманчан
 57 км: Гырбыкан
 68 км: Бурени
 69 км: Амка
 74 км: река без названия
 82 км: река без названия
 87 км: река без названия
 87 км: Чулюлкан
 93 км: Чуманькан
 94 км: река без названия
 101 км: Огрод
 105 км: Чумачьканьджа
 106 км: река без названия
 121 км: Кальби
 127 км: Аулан
 128 км: река без названия
 128 км: река без названия
 132 км: Кунтакчан
 134 км: Кадырчан
 142 км: Хогонямнян
 144 км: река без названия
 145 км: Хэдылгычан
 150 км: Няпота
 152 км: Годзя
 155 км: река без названия
 159 км: Бирокчан
 161 км: Ньяколмы
 170 км: река без названия
 176 км: Уенма
 193 км: Неудачный
 202 км: Кимани
 206 км: Унтакчан
 211 км: Наитанган
 212 км: река без названия
 216 км: река без названия
 217 км: Возвратный
 222 км: Таньянджа
 227 км: Гавыни
 231 км: Эйло
 234 км: Укундьа
 242 км: Аминдакаан
 251 км: Дьокдокильо
 256 км: река без названия
 258 км: Айканда
 264 км: Мал. Нерукчан
 266 км: Нерукчан
 268 км: река без названия
 268 км: Некучан
 271 км: Турманджа
 275 км: Эйканда
 278 км: Ульинская Кунганджа
 284 км: Кунтикчан
 295 км: река без названия
 312 км: река без названия

Примечания

Литература 
 

Реки, впадающие в Охотское море
Реки Аяно-Майского района
Реки Охотского района